Владимир Ионов:
 Ионов, Виктор Павлович (род. 1953) — советский футболист, тренер.
 Ионов, Виктор Петрович (род. 1934) — советский и российский оружейник, Герой Социалистического Труда.